Por Green River pode estar à procura de:

Rios

Canadá
Green River (rio da Colúmbia Britânica), tributário do Rio Lillooet
Green River (rio de Nova Brunswick), um rio de Nova Brunswick

Estados Unidos
Green River (rio de Illinois), tributário do Rock River
Green River (rio de Kentucky), tributário do Ohio River
Green River (rio de Massachusetts), que também atravessa Vermont
Green River (rio de Michigan)
Green River (rio da Carolina do Norte)
Green River (rio da Dacota do Norte), tributário do Heart River
Green River (rio do Tennessee), tributário do Buffalo River
Green River (rio de Washington)

Localidades
Green River (Utah)
Green River (Wyoming)

Mídia
Green River (banda), banda grunge dos Estados Unidos
Green River (álbum), álbum da banda Creedence Clearwater Revival

Desambiguação
Desambiguações de topônimos